Glinik bzw. Glinnik ist der Name oder ein Teil der Namen mehrerer Orte in Polen:

 Glinik, Dorf in der Woiwodschaft Lubusz, Gmina Deszczno
 Glinik, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Wielopole Skrzyńskie
 Glinik Charzewski, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Strzyżów
 Glinik Dolny, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Frysztak
 Glinik Średni, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Frysztak
 Glinik Górny, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Frysztak
 Glinik Polski, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Tarnowiec
 Glinik Zaborowski, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gmina Strzyżów
 Nowy Glinik, früher Glinik Niemiecki, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Tarnowiec